Albaniens premierminister er Albaniens regeringschef og leder af landets regering.

Som en konsekvens af Albaniens omskiftelige historie har regeringschefens rolle haft varierende indhold under landets omskiftelige styreformer.

Albaniens nuværende premierminister er Edi Rama, der har siddet på posten siden 2013.

Liste over Albaniens premierministre

Se også 
 Albaniens præsidenter

 
Lister over regeringsledere
 Premierministre
 Premierministre
Albanien